Hanshan puede hacer referencia a:

 El poeta zen de la dinastía Tang Hanshan (o Han Shan);
 El monje de la dinastía Ming Hanshan Deqing;
 El Templo de Hanshan;
 La prefectura de Hanshan.